Свердлик — найпростіший свердлильний інструмент
 Свердлик — коктейль
 Свердлик (Elateroides) — рід жуків родини Сверляки (Lymexylidae)

Див. також 
 Свердло
 Правило свердлика